Aquesta és una llista de tots els ciclistes que han guanyat curses UCI ProTour en la seva carrera.

''Actualitzat el 14 de novembre del 2008 .

UCI ProTour